Куп лидера () је годишње кошаркашко такмичење у Француској. Организацијом се бави Кошаркашка лига Француске ().

Претеча данашњег Купа лидера уведена је 1988. године под називом Турнир асова () и одржано је укупно 6 издања. На крају регуларног дела сезоне прва четири тима француског првенства квалификовала су се на днодневни турнир на коме су у полуфиналу били упарени по систему 1-4, 2-3.

Године 2003. такмичење је обновљено под називом Недеља асова () и у другачијем формату (по угледу на шпански Куп Краља). На крају прве половине регуларног дела текуће сезоне француског првенства првих осам тимова квалификује се на четвородневни турнир.

Године 2013. назив је промењен у Куп лидера.

Досадашња финала 

 У загради поред сезоне се налази град у коме је одржан завршни турнир Купа лидера.

Успешност клубова

Види још 
 Куп Француске
 Суперкуп Француске

Спољашње везе 

 Кошаркашка лига Француске - званичан сајт

Национална кошаркашка куп такмичења
Кошарка у Француској